Il singolare del torneo di tennis Samarkand Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Oleg Ogorodov che ha battuto in finale Emilio Benfele Álvarez 1-6, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Oleg Ogorodov (Campione)
 Emilio Benfele Álvarez (finale)
 Vadim Kucenko (secondo turno)
 Werner Eschauer (primo turno)

 Andrej Stoljarov (secondo turno)
 Assente
 Herbert Wiltschnig (secondo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 1999